AHH peut faire référence à :
  ;
 Association des anciens honneurs héréditaires, en France.